Biscaglino è un aggettivo che significa "appartenente alla (o proveniente dalla) Biscaglia", può tuttavia riferirsi a un:

 Biscaglino (dialetto), dialetto della lingua basca
 Biscaglino (moschetto), antica arma da fuoco consistente in un grosso moschetto
 Biscaglino (proiettile), pesante proiettile in ghisa